Vatileaks steht für:

 Vatileaks 1.0, die Veröffentlichung von vertraulichen Vatikan-Dokumenten in den Jahren 2011 und 2012 
 Vatileaks 2.0, einen Finanzskandal aus dem Jahr 2015